Ez a lap a közép- és kelet-európai Boomerang csatorna műsorblokkjait és azoknak tartalmát sorolja fel.

Jelenlegi műsorblokkok

Boomerang Játszótér

Hétköznapi műsorblokk, a csatorna friss műsoraival. Házigazdája egy kutya: Boomi, aki nagy "játékokra" viszi a nézőket.

Műsorai: Birodalmi alakulat, Grizzy és a lemmingek, Pat a kutya, Menő Mike, és továbbiak.

Boomerang kincsesláda

Korábban hétköznaponkét látható Maratoni-blokk volt majd szünetre vonult.  2021-ben viszont visszatért és hétvégenként látható. Mindig más sorozatokat sugároz a blokk leadásakor. 

Műsorai: Mr. Magoo , Mr. Bean,Tom és Jerry-show, Bonbon és Bentley, Pat a kutya

Szünetelő műsorblokkok

Boomerang Mozi 

A csatorna filmeket és különkiadásokat sugárzó műsorblokkja, az egyetlen, amelyben a műsorokat szünetek osztják fel. A Cartoon Network Mozi itteni megfelelője. Korábban  szerdán és szombaton, jelenleg iskolai szünetekben jelentkezik.

Boomerang Nyári Mozi 

A Boomerang Mozi egyik változata, amely nyárias jelleggel a nyári szünet minden napján szerepel. Emellett a szignáljai egy szörftanya környezetét animálják.

Boomerang mókatár 

Iskolaszünetekben jelentkezett maratoni blokk, hasonló volt a Szünidei rajzfilmmaratonhoz. A Boomerang Kincsesláda kibővített változatának is tekinthető.

Műsorai: Az ifjú Robin Hood kalandjai, Bébi bolondos dallamok, Bolondos dallamok, Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki, Garfield Show, Gógyi felügyelő, Mr. Bean, Scooby-Doo, merre vagy?, Taz-mánia, Tom és Jerry, Tom és Jerry-show

Boomerang bajnokság 

A 2014-es futball-bajnokság alkalmából vetített blokk, amelyben a fontosabb sorozatok sportosabb témájú epizódjait gyűjtötték össze.

Műsorai: A Jetson család, Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki, Lazy Town, Tom és Jerry és a továbbiak

Boomerang Matiné 

Maraton-blokk, amely 2014 decemberében debütált ezen az adásváltozaton. Téli szünetben, délelőttönként két sorozatból volt maratoni vetítés.

Műsorai: Garfield Show, Rózsaszín Párduc és barátai, Tom és Jerry és a továbbiak.

Boomerang nyári maraton 

Szintén egy maratoni blokk, amely 2014 nyarán volt látható. Az akkor sugárzott sorozatokból állították össze.

Műsorai: Pöttöm kalandok, Rózsaszín Párduc és barátai, Szilveszter és Csőrike kalandjai, Tom és Jerry, Tom és Jerry újabb kalandjai

Cartoonito 

Óvodásoknak szóló programblokk, amelyben premiertartalmak is voltak. Külön arculata és ajánló-blokkja is volt. 2014. január 1-én megszűnt, jelenleg csak egy műsora aktuális: a Bébi bolondos dallamok. De 2022. szeptember 1-én újra indult műsorblokként, 2023 március 18-án pedig önálló adóként, a Boomerang helyén.

Műsorai: Bébi bolondos dallamok, Cartoonito mesék, Gerald MacBoing Boing, Kac-kac kócok, Jelly Jamm, Krypto, a szuperkutya, Lazy Town, Paddington medve, Pizsamás banánok, Tűzoltó mesék

Vasárnapi kerge kalandok 

A kedvenc Hanna-Barbera sorozatok legmozgalmasabb részeiből vetített összeállításokat minden vasárnap.

Műsorai: Dili Dolly kalandjai, Maci Laci kincset keres, Süsü keselyűk, Turpi úrfi

Boomerang öribarik

Ebben a blokkban olyan műsorok voltak láthatóak melyen párban vannak a szereplők. 2016 februárjában volt látható. 

Műsorai: A Garfield-show, Tom és Jerry újabb kalandjai, Tom és Jerry-show, Mr. Bean és a továbbiak.

Boomerang Nyári kincsesláda

A Boomerang kincsesláda nyaranként jelentkező változata volt. 

Műsorai: Az ifjú Robin Hood kalandjai, Bébi bolondos dallamok, Bolondos dallamok, Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki, Garfield Show, Gógyi felügyelő, Mr. Bean, Scooby-Doo, merre vagy?, Taz-mánia, Tom és Jerry, Tom és Jerry-show

Tom és Jerry-zóna

Ahogy a neve is elárulja, ebben a blokkban különböző Tom és Jerry-sorozatok voltak láthatóak.

Boomerang sporttársak

A 2016-os olimpia alkalmából futott blokk, melyben a sorozatok sportos epizódjai láthatóak. Nagyon hasonlít a Boomerang bajnoksághoz.

Boomerang Téli Kincsesláda

A Boomerang Kincsesláda telenként jelentkező változata volt. 

Boomerang